Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego Spartak Moskwa.

Wykaz spotkań pucharowych

1966–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 

 

Europejskie puchary
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach